Биффл — английская фамилия. Известные носители:
 Биффл, Грег (1969) — американский автогонщик.
 Биффл, Джером (1928—2002) — американский легкоатлет.